Moddersee ist der Name folgender Seen:

 Moddersee (Himmelpfort), Ortsteil Himmelpfort der Stadt Fürstenberg/Havel
 Moddersee (Liebenberg), Ortsteil Liebenberg der Gemeinde Löwenberger Land